Microserica — род пластинчатоусых жуков из подсемейства хрущей (Scarabaeidae). Около 200 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно на всех материках, кроме Австралии.

Описание 
Пластинчатоусые жуки мелкого и среднего размера. Надкрылья двухцветные, желтовато-бурого, красновато-коричневого или черноватого цвета. Парамеры асимметричные. Задние голени рядом с дорсальным краем без зубчатой продольной линии или киля. Задний край задних бёдер вентрально гладкий. Передние голени с двумя зубцами.

Систематика 
Около 200 видов. Microserica включён в трибу Sericini в составе подсемейства хрущей (Scarabaeidae).

 Microserica affinis (Blanchard, 1850)
 Microserica abbreviata Brenske, 1899
 Microserica affinis Arrow, 1946
 Microserica agraria Brenske, 1898
 Microserica annapurnae Ahrens, 1995
 Microserica arorogensis Moser, 1922
 Microserica arrowi Frey, 1974
 Microserica arunensis Ahrens, 1998
 Microserica atropicta Moser, 1915
 Microserica avicula  (Arrow, 1946)
 Microserica balabacensis Moser, 1922
 Microserica balbalana Moser, 1922
 Microserica batoensis Moser, 1924
 Microserica beccarii Ahrens, 2003
 Microserica benomensis Ahrens, 2002
 Microserica bhutanensis Frey, 1975
 Microserica biapoensis Ahrens, 2002
 Microserica bifasciata Ahrens, 2003
 Microserica bimaculata (Hope, 1831)
 Microserica binaluana Moser, 1922
 Microserica bisignata Nomura, 1974
 Microserica brancuccii Ahrens, 2001
 Microserica brenskei Reitter, 1896
 Microserica calapana Moser, 1922
 Microserica cechovskyi Ahrens, 1999
 Microserica cognata Frey, 1972
 Microserica compressipes (Wiedemann, 1823)
 Microserica confusa Moser, 1916
 Microserica corporaali Moser, 1917
 Microserica costisquamosa  (Ahrens, Fabrizi & Liu, 2019)
 Microserica crenatostriata Ahrens, 2004
 Microserica cribriceps Moser, 1915
 Microserica dansalana Moser, 1922
 Microserica darjeelingia Brenske, 1898
 Microserica difficilis Moser, 1922
 Microserica diversicornis Moser, 1915
 Microserica dohertyi Ahrens & Fabrizi, 2009
 Microserica dohrni Brenske
 Microserica duplosetosa Moser, 1915
 Microserica elegans (Frey, 1975)
 Microserica eximia Arrow, 1946
 Microserica fairmairei
 Microserica fascigera
 Microserica fascipennis
 Microserica feae (Brenske, 1898)
 Microserica fenestrata Arrow
 Microserica flaveola
 Microserica flavopicta Arrow, 1946
 Microserica flavoviridis Brenske
 Microserica fugax
 Microserica fukiensis (Frey, 1972)
 Microserica fulvovittata
 Microserica gandakiensis Ahrens, 1998
 Microserica geberbauer Ahrens, 2004
 Microserica globula Brenske, 1898
 Microserica globulosa
 Microserica guamensis Gordon, 1971
 Microserica hainana Brenske, 1898
 Microserica hastata
 Microserica hellmichi Frey, 1965
 Microserica heptaphylla Frey, 1972
 Microserica hexaphylla
 Microserica hispidula Frey, 1975
 Microserica hiulca Brenske, 1897
 Microserica hobokoana
 Microserica humilis
 Microserica imitatrix
 Microserica inornata Nomura
 Microserica interrogator (Arrow, 1946)
 Microserica iridicolor
 Microserica janetscheki Frey, 1969
 Microserica kanchenjungae Ahrens, 2001
 Microserica kannegieteri Ahrens, 2001
 Microserica kolambugana
 Microserica kurseongana Moser, 1915
 Microserica lampungensis Ahrens, 2003
 Microserica larutensis Ahrens, 2003
 Microserica latefemorata
 Microserica leopoldiana Balthasar, 1932
 Microserica liangensis
 Microserica limbata Brenske
 Microserica lineata Moser, 1915
 Microserica lineatipennis
 Microserica lineola Brenske, 1898
 Microserica lineolata
 Microserica longefoliata Frey, 1965
 Microserica lucens
 Microserica lugens Moser, 1915
 Microserica lugundriensis Ahrens, 2001
 Microserica macrophylla
 Microserica magnifica
 Microserica malaccensis
 Microserica marginata (Brenske, 1896)
 Microserica marginipennis Moser, 1917
 Microserica martensi Ahrens, 1998
 Microserica martini Ahrens, 2001
 Microserica mawi Arrow, 1946
 Microserica mindoroana
 Microserica minuscula
 Microserica modiglianii Brenske, 1899
 Microserica moultoni
 Microserica mutabilis
 Microserica myagdiana Ahrens, 1998
 Microserica neglecta
 Microserica negrosiana
 Microserica nicobarensis
 Microserica nigra (Brenske, 1898)
 Microserica nigriceps Arrow, 1946
 Microserica nigrolineata
 Microserica nigropicta Fairmaire, 1891
 Microserica nigrosuturata
 Microserica nigrovittata
 Microserica nitidipyga Nomura, 1974
 Microserica nuda Ahrens, 2003
 Microserica obscurella
 Microserica oceana Brenske, 1894
 Microserica opalina
 Microserica ornata (Nonfried, 1894)
 Microserica palawana
 Microserica panayana Moser, 1924
 Microserica panzona Ahrens, 2005
 Microserica pedongensis Ahrens, 1998
 Microserica pentaphylla
 Microserica perdix
 Microserica phanrangensis Ahrens, 2002
 Microserica pisangana
 Microserica pleophylla
 Microserica poggii Ahrens, 2001
 Microserica pontianakana
 Microserica pruinosa (Hope, 1831)
 Microserica pulchella Brenske, 1899
 Microserica pyrrhopoecila Brenske, 1899
 Microserica quadrimaculata Brenske
 Microserica quadrinotata Moser, 1915
 Microserica quadripunctata Brenske, 1896
 Microserica quadripustulata Moser, 1915
 Microserica quateorum Frey, 1972
 Microserica quinquelamellata
 Microserica quiquefoliata
 Microserica raapi Ahrens, 2001
 Microserica recondita Brenske
 Microserica roeri Frey, 1972
 Microserica rufolutea
 Microserica samarana Brenske, 1899
 Microserica sandakana
 Microserica sanguineicollis
 Microserica sarawakana
 Microserica schawalleri Ahrens, 1998
 Microserica schulzei Ahrens, 1997
 Microserica semitecta
 Microserica semperi
 Microserica septemflabellata
 Microserica septemfoliata  (Frey, 1972)
 Microserica seticeps
 Microserica sexflabellata
 Microserica sexlamellata
 Microserica shelfordi Arrow, 1946
 Microserica sibuyana
 Microserica sigillata
 Microserica simlana Brenske, 1902
 Microserica simplex
 Microserica singalangia
 Microserica singaporeana Moser, 1921
 Microserica sitoliensis
 Microserica soppongensis Ahrens, 2005
 Microserica spilota
 Microserica splendida
 Microserica splendidula (Fabricius, 1801)
 Microserica squamulata (Moser, 1915)
 Microserica steelei
 Microserica stellata
 Microserica stemmleri Frey, 1975
 Microserica strigata
 Microserica strigosa
 Microserica striola Brenske, 1894
 Microserica suavidica
 Microserica tarsalis Frey, 1960
 Microserica thagatana (Brenske, 1898)
 Microserica thai Ahrens, 2002
 Microserica theodoroensis
 Microserica truncata (Brenske, 1898)
 Microserica varia Frey, 1975
 Microserica varians
 Microserica variicollis
 Microserica variicornis Moser, 1922
 Microserica virgata
 Microserica viridana Brenske, 1899
 Microserica viridicollis Arrow, 1913
 Microserica viridifrons
 Microserica vittigera Brenske
 Microserica vittipennis Moser, 1925
 Microserica vulnerata Arrow, 1946
 Microserica zorni Ahrens, 2001

Дополнения (2023) 
 Microserica allovarians, Mic. banlaoana, Mic. caiyangheana, Mic. chaiyaphum, Mic. cucphuong, Mic. ferestictica, Mic. hieroglyphica, Mic. multipunctata, Mic. namnao, Mic. neosimplex, Mic. parasimplex, Mic. paravicula, Mic. planiforceps, Mic. viengvai, Mic. vinden, Mic. vipinglangensis Ahrens, Lukic & Liu, 2023.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Maladera
Роды жесткокрылых